Мальков — русская фамилия.

Известные носители 
 Мальков, Александр Павлович (1939—2009) — советский и российский художник, сценограф.
 Мальков, Алексей Дмитриевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Мальков, Валерий Иванович (1965 - 2021) — Мастер спорта (легкая атлетика), спортивный журналист, лауреат областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области.
 Мальков, Виктор Леонидович (1930—2021) — советский и российский историк.
 Мальков, Виталий Алексеевич (1929—1985) — русский газетчик и писатель (не менее 9 книг и сборников рассказов).
 Мальков, Владимир Вадимович (род. 1986) — российский бадминтонист.
 Мальков, Дмитрий Кузьмич (1904—1990) — советский генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Мальков, Евгений Юрьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Мальков, Леонид Павлович (1889—1964) — советский учёный-металлург.
 Мальков, Максим Павлович (род. 1939) — российский филолог-литературовед, славист и переводчик, журналист, коллекционер.
 Мальков, Николай Иванович (1932—2007) — советский партийно-государственный деятель в Магаданской и Читинской областях.

Примечания